Муллингар (; ) — (малый) город в Ирландии, административный центр графства Уэстмит (провинция Ленстер), а также его крупнейший город.
Муллингар — российская музыкальная фолк-группа, специализирующаяся на традиционной музыке Ирландии, Шотландии, Бретани.